

Carriera 
Dal 2008 al 2010 ha giocato nella massima serie ucraina con la maglia del Prykarpattya Ivano-Frankivsk, collezionando 55 presenze e 9 reti.

Nell'estate del 2010 è passato al Sevastopol', sempre in massima serie.

Altri progetti

Collegamenti esterni